Вильярдевос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 152,13 км². Население 2256 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе